Сулайманов — фамилия, имеет женскую форму Сулайманова. Известные носители:

 Сулайманов, Айбек Хасанович (род. 1976) — киргизский футболист и тренер.
 Сулайманов, Алтынбек Турдубаевич (род. 1972) — политический деятель Кыргызстана, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики IV, V и VI созывов.

См. также 
 Сулаймонов, Шахром Тоджидинович (род. 1997) — таджикский футболист.